Henrietta Karolina Krystyna Luiza Wittelsbach (ur. 9 marca 1721 w Strasburgu, zm. 30 marca 1774 w Darmstadt) – księżniczka Palatynatu-Zweibrücken, żona landgrafa Hesji-Darmstadt.

Córka Christiana III Wittelsbacha, księcia Palatynatu-Zweibrücken, i Karoliny Nassau-Saarbrücken.

12 sierpnia 1741 w Zweibrücken poślubiła landgrafa Hesji-Darmstadt Ludwika IX.

Była znana jako Wielka Hrabina (die Große Landgräfin). Tytuł taki nadał jej Johann Wolfgang von Goethe. Utrzymywała kontakty z wielkimi uczonymi swoich czasów takimi jak Johann Gottfried Herder czy Christoph Martin Wieland. Wieland nadał jej tytuł „Królowej Europy” w uznaniu jej wszechstronnego wykształcenia i dbania o rozwój nauki, kultury i sztuki w Hesji. Była w ciągłym kontakcie z Fryderykiem II Wielkim królem Prus, była jedną z niewielu kobiet z których zdaniem Stary Fryc się liczył. Po jej śmierci wysłał na pogrzeb marmurową urnę z napisem „femina sexo, ingenio vir” (kobieta z płci, mężczyzna z ducha).

Dzieci Karoliny i Ludwika:
 Karolina (1741-1820) - żona Fryderyka V, landgrafa Hesji-Homburg,
 Fryderyka Luiza (1751-1805) - druga żona króla Prus Fryderyka Wilhelma II Hohenzollerna,
 Ludwik (1753-1830) - wielki książę Hesji-Darmstadt,
 Amalia Fryderyka (1754-1832) - żona Karola Ludwika Badeńskiego, 
 Wilhelmina Luiza (1755-1776) - żona Pawła I Romanowa, późniejszego cara Rosji,
 Luiza Augusta (1757-1830) - żona Karola Augusta Wettyna, wielkiego księcia Sachsen-Weimar-Eisenach,
 Fryderyk Ludwik (1759-1802)
 Christian Ludwik (1763-1830)

Linki zewnętrzne 
Genealogia Karoliny Wittelsbach

Wittelsbachowie
Urodzeni w 1721
Zmarli w 1774
Żony władców
Ludzie urodzeni w Strasburgu